

Plaatsen 
Canada
 Freshwater (Bell Island), een dorp op Bell Island, voor de kust van Newfoundland
 Freshwater (Bay de Verde), een dorp op het schiereiland Bay de Verde van Newfoundland
 Freshwater (Placentia), een dorp in de gemeente Placentia op Newfoundland

Elders
 Freshwater (Australië), een plaats in New South Wales
 Freshwater (Verenigd Koninkrijk), een civil parish op het Isle of Wight
 Freshwater (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië

Zie ook 
 Freshwater Bay